Брильов Микита Григорович (1896—1955) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Брильов Сергій Борисович (* 1972) — російський журналіст і телеведучий, громадський діяч.
 Брильов Сергій Володимирович (* 1974) — український скульптор.
 Брильов Тимофій Юхимович (1906—1966) — молодший лейтенант РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.

Брильов — село в Буда-Кошельовському районі Гомельської області.
 Брильов — село в Чечерському районі Гомельської області.